El Torneig de Sydney 2016, també anomenat Apia International Sydney 2016, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 en categoria masculina i als Premiers Tournaments en categoria femenina. La 49a edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 16 de gener del 2016 al Sydney Olympic Park Tennis Centre de Sydney, Austràlia.

El tennista serbi Viktor Troicki va guanyar el segon títol consecutiu a Sydney (2015). La parella femenina formada per Martina Hingis i Sania Mirza va aconseguir la 30a victòria consecutiva, segona ratxa de victòries consecutives més llarga de l'Era Open, i també el setè títol consecutiu. Addicionalment, la setmana següent van esdevenir ambdues número 1 del rànquing de dobles tot i que l'índia ja era número 1 en solitari. El canadenc Daniel Nestor va aconseguir la seva victòria 1000 en categoria de dobles després de superar la primera ronda.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2016
ATP World Tour 2016
WTA Tour 2016